Список альбомов № 1 в США в 2011 году (#1 2011 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 2011 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 13 недель (за 8 заходов на вершину) пробыл на № 1 альбом 21 поп-джаз/соул-певицы Адель.
 Watch the Throne стал 12-м для рэпера Jay-Z альбомом на первом месте (совместно с Канье Уэст, для которого это 5-я вершина). Это рекорд среди всех сольных исполнителей и второе место в истории после Beatles, у которых 19 альбомов поднимались на первое место в США.
 Тони Беннетт стал старейшим за всю историю певцом, возглавившим (с альбомом ) этот американский чарт.
 Альбом Under the Mistletoe стал 3-м для канадского певца Джастина Бибера, возглавившим хит-парад, а сам он стал 1-м в истории певцом, успевшим сделать музыкальный «хет-трик» до своего 18-летия. Ранее, он делил с певицей Лиэнн Раймс (она это сделала в 1997) рекорд для тех, кто успел до 16-летия сделать «золотой дубль» (два альбома № 1).

Список 2011 года

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 2011 году
 Список кантри-хитов № 1 2011 года
 Список R&B синглов №1 в США в 2011 году

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 
 методология Billboard

Чарты Billboard 2011 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2011 года